Сражение в Плещени́цах 29 ноября — 1 декабря 1812 года) — боевые действия в деревне Плещеницы (65 км к северу от Минска) между авангардом русской армии под командованием Чаплица и отступающей из России «Великой Армией» Наполеона в ходе Отечественной войны 1812 года.

Накануне событий 
После переправы через Березину, перед продолжением марша к Вильно через Молодечно, французская армия собралась между Зембином и Плещеницами, имея в арьергарде корпус Виктора. Наполеон отступал, сжигая мосты и заваливая дороги; проходя через Плещеницы, он приказал удерживать некоторое время этот населенный пункт.

С наступлением морозов авангард Чичагова под командованием Чаплица получил возможность перейти через замёрзшие болота, в стороне от мостов.

Силы сторон 
Согласно воспоминаниям Ф. Сегюра, в сражении со стороны французов участвовали 2 корпус под командованием Мезона в 700—800 человек, 2 и 3 корпуса под командованием Нея численностью около 3-х тысяч человек. 2-3 декабря к ним присоединились польский отряд — около 1800 человек, и 9-й корпус Виктора численностью около 4000 человек.

Со стороны русских в сражении принимали участие отряд под командованием Ланского, казаки Платова, корпус под командованием Чаплица, состоявший из 8 пехотных, 4 кавалерийских и 8 казачьих полков, с 3 конно-артиллерийскими ротами, в дальнейшем к нему присоединились 9-я и 18-я дивизии под командованием Инзова, Щербатова.

Ход Сражения 
29 ноября 1812 ген. Ланской, узнавший о пребывании в Плещеницах раненого маршала Удино с небольшим эскортом, в котором были герцог Реджио, ген. Легран, несколько других генералов, раненые офицеры и два фурьера из императорского обоза, совершил набег на деревню во главе своего отряда, был взят в плен бригадный генерал Каменский. Несмотря на малочисленность оборонявшихся во главе с ген. Пино, набег был отбит.

30 ноября в деревню вступил кавалерийский отряд ген. Жюно, идущий в авангарде отступавшей армии Наполеона, окружение было снято. Корпус генерал-лейтенанта Чаплица в скоротечной стычке с арьергардом взял в плен около 400 неприятельских солдат.

1 декабря находившиеся в Плещеницах французские войска были атакованы казаками Платова, но атака была отбита корпусами Нея и Мезона, поддержанными польским отрядом и остатками 9-го корпуса маршала Виктора. Весь день шли оборонительные бои. В это же время на протяжении всей колонны отступавших войск отряды Чаплица совершали атаки, отбивая пушки, нанося людские потери. К концу дня французский арьергард отступил в сторону Молодечно, потеряв семь орудий, фуры с боеприпасами и имуществом. Сражение происходило на всём протяжении от Плещениц до Хатавичей (совр. д. Октябрь). Линия защиты проходила на рубеже Гайна — Плещеницы — Слобода — Околово. В этой битве русские воины проявили настоящие чудеса героизма. Похвалу Кутузова получили 9-я и 18-я дивизии под командованием Инзова, Щербатова, полки Владимирский, Витебский, Белорусский, Саратовский, Павлоградский, Башкирский.

5 декабря французский арьергард вошёл в Молодечно, где стоял корпус Виктора.

Последствия 

Французская армия была вынуждена продолжать отступление, потеряв в боях и из-за сильных морозов более половины своего состава из числа уцелевших после переправы через Березину.

Примечания

Литература 

 
 Карл фон Клаузевиц, 1812 ГОД
 
 Владимир Лебедько, АДМИРАЛ БЕРЕЗИНЫ
 Ф. Бокур, Переправа через Березину Великой армии Наполеона в ноябре 1812 г.
 Мемуары генерала барона де Марбо
 
 Варавва А., Рак А., Сердце Беларуси — Минщина. История. Культура. Традиции. Минск: Рифтур. 2008. 144 с. — С. 58-60
 Д. В. ДАВЫДОВ. ДНЕВНИК ПАРТИЗАНСКИХ ДЕЙСТВИИ 1812 ГОДА

Сражения Отечественной войны 1812 года
Сражения в Белоруссии
История Минской области